Сен-Лора́н-де-Нест (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6519. Всего в кантон Сен-Лоран-де-Нест входят 18 коммун, из них главной коммуной является Сен-Лоран-де-Нест.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4345 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сен-Лоран-де-Нест на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи